— вещательная станция из Осаки, обслуживающая регион Кансай наряду с JRN (Japan Radio Network), NRN, Japan News Network (JNN) и TBS Network. MBS — держатель крупного пакета акций телевизионных сетей Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc. (TBSHD), RKB Mainichi Broadcasting Corporation, BS-TBS, Incorporated, i-Television Inc., TV-U Fukushima Co., Ltd., Hiroshima Home Television Co., Ltd., WOWOW Inc. и FM 802 Co., Ltd..

История 
Кабусики гайся  была основана 27 декабря 1950 года. 1 сентября 1951 года началась радиотрансляция NJB, это был второй коммерческий канал в Японии. В 1956 году NJB основала  вместе с Asahi Broadcasting Corporation (ABC), позднее все акции были проданы ABC. 1 июня 1958 года компания была переименована в Mainichi Broadcasting System, Inc. В 1964 году была основана радиосеть совместно с TBS Radio и RKB Radio, позднее ставшая Japan Radio Network (JRN) в 1965 году. В 1974 году MBS присоединилась к Всеяпонской новостной сети.

Ссылки 
 Сайт компании  

Организации, основанные в 1950 году в Японии
Компании Осаки
Радиовещание в Японии
Телекомпании Японии
Телеканалы, запущенные в 1959 году